Das El Gouna International 2015 fand vom 5. bis 10. April 2015 in el-Guna, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Wertungskategorie PSA World Series.
 
Titelverteidiger war Ramy Ashour, der das Turnier erneut gewann. Im Endspiel besiegte er Mohamed Elshorbagy mit 11:9, 11:6, 4:11, 10:12 und 12:10. Ashour war seit seinem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 aufgrund einer Meniskusoperation ausgefallen und bestritt mit dem El Gouna International sein erstes Turnier seit fünf Monaten. 
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Zahed Mohamed einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2015
PSA World Tour 2014/15